Хасха́нов — чеченская фамилия. Известные носители:

 Хасханов, Герман Вахидович (1956—2018) — государственный и общественный деятель.
 Хасханов, Магомед Тахирович (род. 1975) — российский футболист, полузащитник.
 Хасханов, Руслан (род. 1985) — боец по смешанным единоборствам.
 Хасханов, Руслан Самадович (род. 1973) — чеченский художник, проживающий в Норвегии.